Bylice ist der Name von drei Orten in Polen: 
 Bylice (Grzegorzew), Dorf in der Gmina Grzegorzew in der Woiwodschaft Großpolen
 Bylice (Przelewice), deutsch Klein Lindenbusch, Dorf in der Gmina Przelewice in der Woiwodschaft Westpommern
 Bylice (Świercze), Dorf in der Gmina Świercze in der Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Bylica
 Bielitz